Маньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 26 км на південь від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 263 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 662,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі особистості 
В поселенні народився:
 Мішель Брюне (* 1940) — французький палеонтолог.

Посилання 

 Маньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Маньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна